Fahrenbühl ist der Ortsname von

 Fahrenbühl (Kirchenlamitz), Ortsteil der Stadt Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Fahrenbühl (Thurnau), Ortsteil des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern